Національний дивізіон Молдови 1995—1996 — 5-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вп'яте поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Конструктурул (Кишинів) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Молдови 1995—1996.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 червня 1996

|}

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1995—1996
Молдова
Молдова